Ижондзе () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Заверценский повят, Силезское воеводство. Население — 2939 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бодзеёвице
 Ижондзе
 Миколаевице
 Садове
 Вильгоща
 Вилькув
 Витув
 Возники
 Выгелзув
 Завада-Пилицка
 Завадка

Соседние гмины 
 Гмина Крочице
 Гмина Лелюв
 Гмина Негова
 Гмина Щекоцины

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства